Candidatus Pelagibacter ubique — единственный представитель рода Candidatus Pelagibacter из класса альфа-протеобактерий кластера SAR11. Изначально была известна лишь по РНК-генам, обнаруженным в заборах воды Саргассова моря в 1990 году. Сама бактерия была впервые выявлена в 2002 году и тогда же получила название, которое пока не оформлено по всем правилам бактериологической номенклатуры.

Pelagibacter распространена по всему Земному шару, обнаруживается в бактериопланктоне. С диаметром клетки около 0,12—0,20 мкм она является одним из мельчайших известных одноклеточных самореплицирующихся организмов.

Выращивание 
Несколько штаммов Pelagibacter ubique были культивированы благодаря усовершенствованным методам выделения. Наиболее изученным штаммом является HTCC1062 (высокопроизводительная коллекция для культивирования).

Факторы, которые регулируют популяции SAR11, до сих пор в основном неизвестны. У них есть датчики для ограничения азота, фосфатов и железа, и очень необычное требование для соединений с пониженным содержанием серы.
Предполагается, что они были сформированы в результате эволюции в экосистеме с низким содержанием питательных веществ, такой как Саргассово море, где оно было впервые обнаружено.

Популяция клеток P. ubique может удваиваться каждые 29 часов, что довольно медленно, но они могут размножаться в условиях низкого содержания питательных веществ.

P. ubique можно выращивать на определенной искусственной среде с добавлением восстановленной серы, глицина, пирувата и витаминов.

Примечания

Литература

Ссылки 
 BBC News: Ocean bug has 'smallest genome' — «Океанская бактерия с мельчайшим геномом», новости BBC.

Rickettsiales